Hypodermis (griech. hypo unter, darunter und dermis von Derma: Haut, Lederhaut) bezeichnet in der Botanik die Zellschicht, welche direkt unter der äußersten Zellschicht des Sprosses, der Epidermis bzw. der Wurzel, der Rhizodermis, liegt. Während des Wurzelwachstums differenziert sich ein Teil des Apikalmeristems zur Urrinde aus, welches sich u. a. zum Rindenparenchym und zur Hypodermis ausdifferenziert. Die Hypodermis kann entweder als Wasserspeichergewebe oder als Festigungsgewebe dienen, im ersten Fall sind die Zellen dünnwandig, im zweiten sind die Zellwände verdickt. Nach dem Absterben der Rhizodermis entsteht aus der Hypodermis ein neues primäres Abschlussgewebe, die Exodermis.

Siehe auch 
 Subkutis (die Unterhautschicht, die unter der Dermis liegt)

Einzelnachweise 

Pflanzengewebe